Camels Back bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Camels Back (Australien), in Tasmanien
 Camels Back (Kanada), auf Neufundland
 Camels Back (Neuseeland), auf der Nordinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Camels Back (Arizona)	
 Camels Back (Montana)